Саклас

 Саклас – коммуна во Франции в департаменте Эсон региона Иль-де-Франс.
 Саклас – демон, упомянутый в Апокалипсисе в связи с сотворением Адама и Евы.